As-Safsafa – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama
 As-Safsafa – miejscowość w Syrii, w muhafazie Tartus